Shutt ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Shutt (* 1961), englischer Fußballspieler
 David Shutt, Baron Shutt of Greetland (1942–2020), britischer Politiker
 Norman Shutt (* 1929), britischer Skilangläufer und Biathlet
 Ralph P. Shutt (1913–2001), US-amerikanischer Physiker
 Steve Shutt (* 1952), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer